Новожилкино — село в Усольском районе Иркутской области. Административный центр Новожилкинского муниципального образования.

География 
Село находится в 28 км к югу от посёлка Белореченский и в 25 км к западу от Ангарска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Усольского района (Иркутская область)